Detta är en lista över sjöar i Osby kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Osby kommun.

Lista

Osby kommun
 Lista